AL-Bank Ligaen 2009-10 var turneringen om det 53. DM i ishockey for mænd. Ti hold havde modtaget licens til at spille i ligaen, men allerede inden turneringsstarten trak licensudvalget under Danmaks Ishockey Union Herlev Hornets licens tilbage, fordi klubben havde oplyst, at den havde økonomiske problemer. Derfor blev sæsonen gennemført med kun 9 hold. Turneringen indledtes med et grundspil, hvor de 9 hold hver spillede 36 kampe. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, alle bedst af 7 kampe, og en bronzekamp over to kampe.

SønderjyskE Ishockey genvandt titlen i suveræn stil. Holdet vandt grundspillet med 14 points forspring til AaB Ishockey og i slutspillet startede sønderjyderne godt nok med at tabe den første kvartfinalekamp, men derefter blev det til 12 sejre i træk, inden holdet kunne sikre sig mesterskabet. Finaleserien mod AaB Ishockey blev vundet med 4-0 i kampe, og det var første gang, at en DM-finaleserie i bedst af syv kampe blev vundet med 4-0.

Bronzemedaljerne blev vundet af Herning Blue Fox, som besejrede Frederikshavn White Hawks i bronzekampene.

Stillinger og resultater

Grundspil

Kvartfinaler 

De fire kvartfinaler spilledes bedst af syv kampe.

Der var tredje sæson i træk, at Rødovre Mighty Bulls og Frederikshavn White Hawks mødtes i DM-kvartfinalen, og i alle tre tilfælde blev serien først afgjort i syvende kamp.

Semifinaler 

Begge semifinaler spilledes bedst af syv kampe.

Bronzekamp 

Bronzekampen blev afviklet over to kampe. De to hold mødtes ude og hjemme og summen af de to resultater afgjorde bronzekampen. DM-bronzemedaljerne blev vundet af Herning Blue Fox, mens Frederikshavn White Hawks måtte nøjes med fjerdepladsen.

Finale 

Finalen blev spillet bedst af syv kampe. SønderjyskE Ishockey genvandt det danske mesterskab, mens AaB Ishockey fik sølvmedaljer.

Eksterne links 
AL-Bank Ligaen
Danmarks Ishockey Union

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2009
Ishockey i 2010